Diodotosz (i. e. 2. század) görög történetíró
 Diodotosz  (i. e. 1. század) görög filozófus
 Diodotosz Trüphón (? – i. e. 137) ókori hellenisztikus uralkodó